Ada est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 12 espèces d'oiseaux qui constituent les genres Knipolegus et Hymenops, de la famille des Tyrannidae (ordre des Passeriformes).

Liste des oiseaux appelés « ada » en français 

Ada clignot — Hymenops perspicillatus — Spectacled Tyrant
Ada à ailes blanches — Knipolegus aterrimus — White-winged Black Tyrant
Ada à bec bleu — Knipolegus cyanirostris — Blue—billed Black Tyrant
Ada à queue rousse — Knipolegus poecilurus — Rufous-tailed Tyrant
Ada cendré — Knipolegus striaticeps — Cinereous Tyrant
Ada d'Amazonie — Knipolegus poecilocercus — Amazonian Black Tyrant
Ada de Hudson — Knipolegus hudsoni — Hudson's Black Tyrant
Ada de Jelski — Knipolegus signatus — Andean Tyrant
Ada de l'Orénoque — Knipolegus orenocensis — Riverside Tyrant
Ada du Caatinga — Knipolegus franciscanus — Caatinga Black Tyrant
Ada huppé — Knipolegus lophotes — Crested Black Tyrant
Ada noir — Knipolegus nigerrimus — Velvety Black Tyrant

Nom d'oiseau ambigu
Tyrannidae